

Ганино — селище, Краснозерський район, Новосибірська область
 Ганино — село, Шадрінський район, Курганська область